

Geografia 
 Abbazia di Sant'Ellero, nel comune di Galeata in provincia di Forlì;
 Monte di Sant'Ellero, 442 s.l.m, sommità dell'Appennino tosco-romagnolo;
 Sant'Ellero, frazione dei comuni fiorentini di Pelago e di Reggello.

Santi e beati 

 Sant'Ellero di Galeata (†558), o anche sant'Illaro, eremita e poi monaco, celebrato il 15 maggio.

Altro 

 Sant'Ellero, stazione della ferrovia Firenze-Roma.